Al-Ahli o Al-Ahly () significa nacional en árabe y es el nombre de varios clubes de fútbol en diferentes países:

 Al-Ahly — Egipto.
 Al-Ahli (Manama) — Baréin.
 Al-Ahli Sports Club (Amman) — Jordania.
 Al-Ahly (Benghazi) — Libia.
 Al-Ahly (Tripoli) — Libia.
 Al-Ahli (Doha) — Catar.
 Al-Ahli Saudi FC (Yeda) — Arabia Saudita.
 Shabab Al-Ahli — Emiratos Árabes Unidos.
 Al-Ahli (Saná) — Yemen.
 Al-Ahli (Wad Medani) — Sudán.

Enlaces externos 
 Lista de clubes llamados "Ahli" (en árabe)